4-й Чемпионат Европы по волейболу среди женщин прошёл с 15 по 26 июня 1955 года в столице Румынии Бухаресте с участием 6 национальных сборных команд. Чемпионский титул впервые в своей истории выиграла сборная Чехословакии.

Команды-участницы 
СССР, Польша, Чехословакия, Румыния, Болгария, Венгрия.

Система проведения чемпионата 
6 команд-участниц чемпионата провели однокруговой турнир, по результатам которого была определена итоговая расстановка мест.

Результаты 

 15 июня: Румыния — Венгрия 3:0 (15:7, 15:13, 15:13); СССР — Болгария 3:0 (15:10, 15:6, 15:11); Чехословакия — Польша 3:2 (15:13, 15:4, 14:16, 7:15, 15:11).
 17 июня: Чехословакия — Венгрия 3:0 (15:5, 15:12, 15:6); Польша — Болгария 3:2 (15:9, 8:15, 15:5, 11:15, 15:10); СССР — Румыния 3:0 (15:4, 15:5, 15:13).
 19 июня: Польша — Венгрия 3:0 (15:6, 15:12, 15:11); Румыния — Болгария 3:2 (15:13, 10:15, 10:15, 15:7, 15:11); Чехословакия — СССР 3:2 (15:9, 8:15, 15:7, 7:15, 15:13).
 22 июня: Чехословакия — Болгария 3:2 (15:5, 7:15, 15:10, 15:17, 15:7); СССР — Венгрия 3:0 (15:8, 15:11, 15:3); Польша — Румыния 3:2 (9:15, 15:5, 15:13, 15:17, 15:11).
 26 июня: Чехословакия — Румыния 3:0 (15:13, 15:4, 15:13); Болгария — Венгрия 3:1 (12:15, 15:12, 15:13, 16:14); СССР — Польша 3:1 (15:9, 15:5, 9:15, 15:6).

Итоги

Положение команд

Призёры 
 : Индра Гола-Батькова, Драгослава Кржижова, Ленка Кучерова, Божена Луточкова, Регина Маталикова, Алена Нечасова, Либуше Нойгебауэрова, Ярослава Шинделаржова, Сватава Штаудова, Бела Штулцова, Богумила Валашкова, Альжбета Техновска. Главный тренер — Методий Маха.

 : Александра Чудина, Зинаида Смольянинова, Вера Озерова, Софья Горбунова, Миньона Саксе, Лидия Стрельникова, Антонина Моисеева, Лилия Каленик, Наталья Пшеничникова, Айно Хумеринд, Лирика Иванская, Людмила Мещерякова. Главный тренер — Алексей Якушев.

 : Ядвига Абисяк, Клементина Зельнёк, Барбара Чечутко-Шпыт, Данута Йосько, Кристина Хаец, Барбара Коцан, Тереза Конопка, Данута Кордачук, Мирослава Котула-Закшевская, Ванда Тумидаевич, Ванда Зажицкая, Данута Хвалиньская. Главный тренер — Зигмунт Кшижановский.

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов
 Волейбол: Энциклопедия / Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов.— Томск: Компания «Янсон», 2001.
 
 

Чемпионаты Европы по волейболу среди женщин
1955 год в волейболе
Международные спортивные соревнования в Бухаресте
Июнь 1955 года
Спорт в Румынии в 1955 году
Чемпионаты Европы в 1955 году
Чемпионаты Европы в Румынии
Международные соревнования по волейболу в Румынии